Ти́хвінський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України і Росії. Назва — на честь російського міста Тихвін.

Тихвінський провулок — провулок у місті Київ.

Тихвінський провулок — провулок у місті Волгоград.
 Тихвінський провулок — провулок у місті Єкатеринбург.
 Тихвінський провулок — провулок у місті Москва.
 Тихвінський провулок — провулок у місті Ростов-на-Дону.

Провулки